Вірла́д () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південний захід від Парижа, 25 км на південний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 378 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 939,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Вірлад 
 Вірлад на сайті французького Національного інституту географії
 Вірлад на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вірлад на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вірлад на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вірлад на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда